Pollas ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pollas (* 1947), französischer Astronom
 Pavia Pollas (* 1885), grönländischer Landesrat